Ženská dvouhra Istanbul Cupu 2017 probíhala ve druhé polovině dubna 2017. Do singlové soutěže istanbulského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla turecká tenistka Çağla Büyükakçay, kterou ve čtvrtfinále vyřadila Elise Mertensová.

Ruská 25letá hráčka Viktorija Kamenská debutovala v hlavních soutěžích okruhu WTA Tour, když prošla kvalifikačním sítem. V úvodním kole však podlehla nejvýše nasazené Elině Svitolinové, přestože Ukrajince uštědřila ve druhé sadě „kanára“.

Vítězkou se stala nejvýše nasazená Ukrajinka Elina Svitolinová, jež ve finále za 1.17 hodin zdolala belgickou turnajovou šestku Elise Mertensovou po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–4. V probíhající sezóně si připsala třetí turnajové vítězství, které představovalo sedmý singlový titul na okruhu WTA Tour.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Istanbul Cup
WTA Tour 2017
Tenis v Turecku v roce 2017